Wim Willems (historicus), een Nederlands historicus en schrijver
 Wim Willems (redacteur), hoofdredacteur bij de VRT